

Patronyme 

 Alex McDowell (né en 1955), chef décorateur britannique ; 
 Charlie McDowell (1983-), réalisateur américain ; 
 David McDowell Brown (1956-2003), astronaute américain ; 
 Gayle Laakmann McDowell (née en 1982), fondatrice, développeuse et autrice américaine ;
 Graeme McDowell (né en 1979), golfeur nord-irlandais ;
 Hugh McDowell (1953-20181), violoncelliste britannique ;
 Irvin McDowell (1818 - 1885), un général unioniste durant la guerre de Sécession ;
 Jack McDowell (né en 1966), joueur américain de baseball ;
 John McDowell, philosophe américain ;
 Kevin McDowell (né en 1992), triathlète américain ;
Linda McDowell (née en 1949), géographe britannique
 Louise Sherwood McDowell (1876-1966), physicienne et pédagogue américaine ;
Madeline McDowell Breckinridge (1872-1920), suffragette américaine ;
 Malcolm McDowell (né en 1943), acteur britannique ;
  ;
 Nate McDowell (né en 1971), un coureur d'ultra-trail américain ;
 Nelson McDowell (1870-1947), acteur américain ;
 Oddibe McDowell (né en 1962), un joueur américain de baseball ;
 Roger McDowell (né en 1960), un joueur et entraîneur américain de baseball.

Toponyme 

 .

Homonymie de patronyme
Patronyme écossais